Cintalapa bezeichnet:

 Cintalapa (Escuintla), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cintalapa (Ocosingo), Ort in Chiapas, Mexiko
 Cintalapa de Figueroa, Stadt in Chiapas, Mexiko
 Municipio Cintalapa, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chiapas